Авраа́м Штерн
 Штерн, Авраам (1762/69—1842) — польский еврей, часовщик, самоучка-математик, изобретатель вычислительных машин.
 Штерн, Авраам (1907—1942) — поэт и сионистский деятель.